Classic de l’Ardèche 2020 – 20. edycja wyścigu kolarskiego Classic de l’Ardèche, która odbyła się 29 lutego 2020 na trasie o długości ponad 184 km wokół miejscowości Guilherand-Granges. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2020
2020 we Francji